Ein Weg-Zeit-Diagramm ist eine spezielle Form eines zweidimensionalen Diagramms, bei der auf einer Achse eine Längenangabe und auf der anderen Achse eine Zeitangabe dargestellt ist. Weg-Zeit-Diagramme werden eingesetzt als:

 Weg-Zeit-Diagramm (Linienbaustelle), in der Bauplanung
 Weg-Zeit-Diagramm (Mechanik), zur Darstellung von Bewegungsabläufen in der technischen Mechanik
 Weg-Zeit-Diagramm, in der Pneumatik und Hydraulik, siehe Funktionsdiagramm
 Weg-Zeit-Diagramm, zur Schiffsverkehrslenkung beispielsweise auf dem Nord-Ostsee-Kanal
 Weg-Zeit-Diagramm, zur Darstellung von Bewegungsabläufen in der Unfallrekonstruktion

Siehe auch:
 Bildfahrplan, zur Veranschaulichung der Bewegung von Verkehrsmitteln in Form eines Zeit-Weg-Diagramms, also mit gegenüber dem Weg-Zeit-Diagramm vertauschten Achsen